

Lieux ou commune 

 Mori est une commune située dans la province autonome de Trente dans la région Trentin-Haut-Adige en Italie,
 Mori est un bourg de la préfecture de Shizuoka au Japon,
 Mori est un bourg de Hokkaidō au Japon,
 Le xian autonome kazakh de Mori est une subdivision administrative de la région autonome du Xinjiang en Chine.

Personnalités 
 Arinori Mori (1847-1889), homme d'État japonais
 Arimasa Mori 森, 有正 (1911-1976), philologue et philosophe japonais ayant vécu en France
 Cesare Mori (1871-1942), préfet puis sénateur italien, 
 Claudia Mori (1944-), actrice et chanteuse italienne, 
 Damian Mori (1970-), joueur de football australien,
 Dan Mori (1988-), joueur de football israélien,
 Eto Mori (1968-), auteure japonaise,
 Fabrizio Mori (1969-), athlète italien,
 Federico Mori (2000-), joueur italien de rugby à XV,
 Franco Mori (1944-), coureur cycliste italien,
 Hanae Mori ( 1926-2022), styliste japonaise,
 Hideki Mori (1961-), mangaka japonais,
 
 Hiroshi Mori (1958-), astronome japonais,
 Hiroshi Mori (1957-), écrivain et ingénieur japonais,
 Katsuki Mori (1988-), mannequin et actrice japonaise,
 Lara Mori (1998-), gymnaste italienne,
 Manuele Mori (1980-), coureur cycliste italien,
 Mariko Mori (1967-), artiste contemporaine japonaise,
 
 Mori Chack (1973-), artiste japonais,
 Ōgai Mori (1862-1922), écrivain japonais,
 Riyo Mori (1986-), miss Univers 2007,
 Satoshi Mori (1971-), coureur du combiné nordique japonais, 
 Shigefumi Mori (1951-), mathématicien japonais,
 Tadashi Mori (1921-1987), flûtiste et chef d'orchestre japonais,
 Tsuneo Mori (1944-1973), terroriste japonais,
 Yoshirō Mori (1937-), Premier ministre du Japon de 2000 à 2001.

Divers 

 Memento mori : page d’homonymie.
 Mori atas et 
 Mori bawah, deux langues malayo-polynésiennes occidentales parlées à Sulawesi.
 mori : signifie « un » en o'myene, un idiome gabonais.

Voir aussi 
 La page d'homonymie de .

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme japonais
Patronyme italien